Le mithréum d'Angers est un édifice romain de la ville de  (actuelle Angers), dédié au culte de Mithra.

Histoire 
Les premières traces du culte mithraïque sur le site apparaissent au , avant de disparaitre au .

Le site est découvert en 2010 lors d'une opération d'archéologie préventive menée par l'Inrap sur le site de l'ancienne clinique Saint-Louis.

Le temple est construit en deux temps : un premier temple détruit au milieu du  est remplacé ensuite par un second temple, lui-même détruit à son tour au début du  par un incendie. Des visages mithriaques du sanctuaire subissent également des destructions intentionnelles. Furent retrouvées notamment une tête de Cautopatès martelée au moment de la destruction et une tête de Mithra tauroctone arrachée de son bas-relief.

Ces destructions ne sont pas exceptionnelles et d'autres  furent ainsi détruits, comme à Koenigshoffen ou à Sarrebourg. Les causes de ces destructions ne sont pas clairement établies, l'essor du christianisme est interrogé mais ni l'archéologie ni les textes ne permettent de l'affirmer.

Description

Le temple 
Le sanctuaire est constitué d'un  (salle de dévotion voutée) d'environ  légèrement souterrain et d'autres bâtiments annexes comprenant une cour et délimités par un mur.

Tauroctonie et mobilier 

Malgré ces  fragments, il a été possible de reconstituer l'image et la forme de la tauroctonie d'Angers, haut-relief ou en ronde-bosse localisé sur le mur du fond du . La figure de Mithra dont elle faisait partie fait preuve selon les archéologues d'une maitrise de l'art sculptural.

Parmi le mobilier découvert, certaines pièces sont conservées au Centre de conservation et d'étude du Maine-et-Loire (Angers).

Cinq lampes à huile ainsi qu'un lustre à 15 becs ornées de tête de Nubiens en terre cuite furent mis au jour lors des fouilles menées par l'INRAP en 2010.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Culte de Mithra
 Mithraeum

Liens externes 
 .
 .

Bibliographie 
 
 

Monument disparu à Angers
Angers
Site archéologique en Maine-et-Loire